Гра́дье () — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723682203. Население по переписи 2001 года составляет 577 человек. Почтовый индекс — 44644. Телефонный код — 3376. Занимает площадь 1,33 км².

Адрес местного совета 
44644, Волынская область, Маневичский р-н, с. Довжица, ул. Робитнича, 5а

Ссылки 
 Градье на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Маневичского района